Die Divizia B 2000/01 war die 61. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sportul Studențesc Bukarest und UM Timișoara, sowie Farul Constanța über die Play-offs stiegen in die Divizia A auf. Der FC Baia Mare hatte ebenfalls die Play-offs gewonnen, verkaufte jedoch sein Startplatz für die Divizia A an den FCM Bacău.

Modus 
Die Liga wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die zwei Sieger stiegen direkt in die Divizia A auf, während die Zweitplatzierten über die Play-offs ebenfalls aufsteigen konnten. Die jeweils letzten sechs Vereine stiegen in die Divizia C ab. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Play-offs 
Die Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Divizia A

Weblinks 
 Saison 2000/01 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 2000/01
2000 01